Login  steht für:

 Login (Informationstechnik), auch Log-in, Anmeldung bei Computersystemen
 Login Berufsbildung, ein Ausbildungsverbund in der Schweiz
 Login oder Loggin, russischer männlicher Vorname

log in steht für:
 log in, ehemalige interaktive Fernsehsendung des ZDF

LOG IN steht für:
 LOG IN - Informatische Bildung und Computer in der Schule, eine Fachzeitschrift für die Informatikdidaktik 

Siehe auch:
 Logging